Бондаренко Анатолій Анатолійович — старший матрос Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Анатолій Васильович (нар. 1974) — український політик, міський голова Черкас (з 24 листопада 2015).
 Бондаренко Анатолій Григорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бондаренко Анатолій Дмитрович (1934—2015)  — народний депутат України 1-го скликання
 Бондаренко Анатолій Леонідович — український хоровий диригент, педагог.
 Бондаренко Анатолій Олександрович (1950) — актор, народний артист України (1997).
 Бондаренко Анатолій (1950) — український телеведучий (програми «Хіт Рік» і української редакції «Жди меня»).
 Бондаренко Анатолій Опанасович (1943, Вінниця) — спортсмен (дзюдо), майстер спорту міжнародного класу (1965).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок